Беляков, Геннадий:
 Беляков, Геннадий Павлович (род. 1943) — доктор наук, профессор, ректор СибГАУ.
 Беляков, Геннадий Фёдорович (род. 1968) — советский и российский саночник.